Revillagigedo ist der Name

 einer mexikanischen Inselgruppe im Pazifik, siehe Revillagigedo-Inseln
 einer Insel im Alexander-Archipel in Alaska, siehe  Revillagigedo Island